Сенгале́вич:

 Сенгалевич Маргарита Яківна — українська письменниця і журналістка.
 Сенгалевич Михайло — греко-католицький священик, посол (депутат) Австрійського парламенту.
 Сенгалевич Федір Миколайович — український лікар, письменник, краєзнавець.